Sezóna 2016/2017 byla 69. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým Mnichov.

Tabulka Základní části

Play-off

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2016
Lední hokej v roce 2017